Un ahmadi est une personne qui pratique l'ahmadisme, un mouvement réformiste musulman messianiste fondé à la fin du  au Penjab.

Patronyme 

 Ahmad Ahmadi (1885-1944), un médecin tortionnaire iranien ;
 Ahmad Amir-Ahmadi (1884-1974), un lieutenant-général de l'armée, ministre et sénateur en Iran ;
 Bahram Ahmadi (1996-), un artiste contemporain multimédia et professeur d'université ;
 Fahd El Ahmadi (1980-), un footballeur marocain ;
 Mostafa Ahmadi Roshan (1979-2012), le directeur adjoint pour les affaires commerciales de la centrale nucléaire de Natanz en Iran, assassiné ;
 Mustapha El Ahmadi (1968-), un athlète français, spécialiste des courses de fond et du cross-country ;
 Rahman Ahmadi (1980-), un footballeur iranien ;
 Salem al-Ahmadi (1969-), un athlète saoudien, spécialiste du triple saut ;
 Soundos El Ahmadi (1981-), une actrice, humoriste et présentatrice néerlandaise, d'origine marocaine.

Toponyme 

 , une ville et un gouvernorat, au Koweït.